La famille des Eucommiaceae est une petite famille de plantes dicotylédones ne comprenant que le genre Eucommia.

Ce sont des arbres à latex, à feuilles caduques, des régions tempérées, probablement originaires de Chine.

Étymologie 
Le nom vient du genre type Eucommia, qui vient du grec ευ / eu, « bien, bon ; véritable ; et κόμμι / kommi, gomme, en référence au latex qui sécoule de la plante et qui donne le gutta-percha.

Kommi ou kummi serait, selon l'exégète Augustin Calmet, un mot d'origine hébraïque ou .

Classification 
La  place cette famille dans l'ordre des Garryales.

Liste des genres 
Selon ,  et  :
 Eucommia Oliv.

Liste des espèces 
Selon  :
 genre Eucommia
 Eucommia ulmoides

Espèce à laquelle il faut peut-être ajouter :
 †Eucommia montana

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Famille de plantes (nom scientifique)